

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Popielewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Popielewo – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino.
 Popielewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny
 Popielewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Popielewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk
 Popielewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, gminie Nowe Warpno
 Popielewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Miejscowości na Białorusi 
 Popielewo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Suchopol

Zobacz też 
 Popielarnia, Popielarze, Popiele, Popioły